Dobi:
 Enkeleid Dobi
 István Dobi
 (21517) Dobi
 Jurgis Dobkevičius, "Dobi"